Pocahontas har flere betydninger:

 Pocahontas (1596 – 1617) - historisk personer fra Powhatan
 Pocahontas (film fra 1995) - amerikansk animationsfilm fra 1995
 Pocahontas 2: Rejsen til England - amerikansk animationsfilm fra 1998
 Pocahontas: The Legend - canadisk spillefilm fra 1995
 Young Pocahontas - amerikansk animationsfilm fra 1997
 Pocahontas (film fra 1910) - amerikansk stumfilm fra 1910
 Pocahontas (film fra 1999) - animationsfilm fra 1999 instrueret af